AEG peut faire référence à plusieurs noms, dont voici une liste non-exhaustive :

Aéronautique 
 L'aéroport d'Aek Godang, en Indonésie .

Industrie 
 Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, un producteur allemand d'équipements électroniques et électriques, et d'avions.

Divertissement 
 Anschutz Entertainment Group, une entreprise américaine de divertissement.
 Alderac Entertainment Group, un éditeur de jeux de rôle et de jeux de cartes à jouer et à collectionner américain.
 Automatic Electric Guns, un modèle d'Airsoft gun.

Médecine 
 Altération de l'état général, selon la liste des abréviations en médecine.

Autres 
 Archives d'État de Genève, un service administratif du Canton de Genève en Suisse.

Notes et références